Meščëra – regione della Russia europea
 Meščëra – popolazione omonima
 Lingua meščëra – lingua omonima